Möst ist der Name folgender Orte:
 Möst, Teil des Ortsteils Mösthinsdorf der Gemeinde Petersberg, Saalekreis in Sachsen-Anhalt, Deutschland
 Möst (Raguhn-Jeßnitz), Ortsteil der Gemeinde Raguhn-Jeßnitz, Landkreis Anhalt-Bitterfeld in Sachsen-Anhalt, Deutschland

Möst ist der Familienname folgender Personen:
 Dominik Möst (* 1977), deutscher Wirtschaftswissenschaftler 
 Franz Welser-Möst (* 1960), österreichischer Dirigent
 Maria Elisabeth Möst (1925–2014), österreichische Politikerin (ÖVP)
 Raphaela Möst (* 1987), deutsche Schauspielerin

Möst ist außerdem die lateinische Schreibung für Мөст (mongolisch)
 Möst (Chowd), Sum (Bezirk) der Chowd-Aimag in der Mongolei

MÖSt steht als Abkürzung für:
 Mineralsteuer in Österreich, siehe Mineralölsteuer (Österreich)

Siehe auch:
 Moest
 Mest
 Most